Petr I. z Alenconu ( Pierre d'Alençon, 1251 Pèlerin - 6. dubna 1283 Salerno) byl hrabě z Alenconu, Blois a Chartres, syn francouzského krále Ludvíka IX. a Markéty Provensálské.

Život francouzského prince 
Petr se narodil během pobytu svých rodičů ve Svaté zemi, kde se Ludvík IX. zúčastnil 7. křížové výpravy. Roku 1254 se rodina vrátila zpět do Francie destabilizované úmrtím královny matky. Petr se zdržoval až do roku 1269 na královském dvoře, pak se stal hrabětem z Alenconu a roku 1272 získal sňatkem ještě titul hraběte z Blois a Chartres.

Roku 1270 se zúčastnil otcovy nešťastné kruciáty a na rozdíl od Ludvíka a bratra Jana infekci horkého léta přežil a přečkal ve zdraví i bouři při plavbě do Trapani. Po návratu do Francie se roku 1272 oženil s Johanou ze Châtillonu. Oba jeho synové zemřeli v útlém dětství, dochoval se dvojitý náhrobek v klášteře Royaumont.

Po krvavém povstání na Sicílii se vydal na pomoc svému strýci Karlovi z Anjou, což se mu stalo osudným. Zemřel ve 32 letech v Salernu. Tělo bylo převezeno k pohřbu do Paříže.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Francouzští princové
Hrabata z Alenconu
Hrabata ze Chartres
Hrabata z Blois
Hrabata z Dunois
Křesťané osmé křížové výpravy
Úmrtí v Salernu
Pohřbení v klášteře minoritů v Paříži
Narození v roce 1251
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1283
Muži